Jeju peut désigner :

Toponymie 

 Jeju, une île de Corée du Sud.
 Jeju, la province de l'île susnommée.
 Jeju, la capitale de la province susnommée.
 Jeju, un district éthiopien.

Linguistique 
 Jeju, dialecte parlé sur l'île Jeju en Corée du Sud.